Абу Дауд или Абу Давуд () — арабская кунья.

Персоналии
 Абу Дауд ас-Сиджистани (817—888) — мухаддис.
 Абу Давуд ат-Таялиси (751—820) — хадисовед.
  — организатор теракта в Мюнхене.
  — андалузский врач и фармаколог.
  — египетский актёр и режиссёр.

Топонимы
  — село в мухафазе Дакахлия, Египет